Queensbury – miejscowość w stanie Nowy Jork (USA)
 Queensbury – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Wielki Londyn
 Queensbury – miejscowość w Anglii, w hrabstwie West Yorkshire
 Queensbury – naziemna stacja metra w Londynie